Mar del Plata Sevens 2000 – pierwsza edycja wchodzącego w skład IRB Sevens World Series turnieju Mar del Plata Sevens przeznaczonego dla męskich reprezentacji narodowych w rugby 7. Odbyła się w dniach 12–13 stycznia 2000 roku na Estadio José María Minella w Mar del Plata będąc czwartym turniejem sezonu 1999/2000.

Informacje ogólne 
Rozegrane na Estadio José María Minella zawody były czwartym turniejem sezonu 1999/2000 IRB Sevens World Series i wzięło w nich udział szesnaście reprezentacji. Drużyny rywalizowały w pierwszym dniu systemem kołowym podzielone na cztery czterozespołowe grupy, po czym w drugim dniu osiem najlepszych awansowało do ćwierćfinałów, a pozostała ósemka zmierzyła się w walce o Bowl.

Spotkania pierwszego dnia śledziło 20 000 kibiców, zaś dzień później 25 tysięcy widzów w turnieju było świadkiem triumfu reprezentantów Fidżi, wśród których znaleźli się zawodnicy z największą liczbą punktów (Waisale Serevi) i przyłożeń (Vilimoni Delasau) w tych zawodach.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Faza pucharowa

Cup

Plate

Bowl

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

IRB Sevens World Series (1999/2000)
Mar del Plata Sevens
2000 w Argentynie